Die Chance ist der Titel von
 Die Chance (1970), tschechoslowakisches Filmdrama (Sance)
 Die Chance (1979), polnischer Sportfilm (Szansa)

Siehe auch:
 Chance (Begriffsklärung)
 Die letzte Chance